Thomas Fitch ist der Name folgender Personen:

* Thomas Fitch (Politiker, um 1696) (um 1696–1774), britischer Politiker und Kolonialgouverneur in Nordamerika
 Thomas Fitch (Politiker, 1838) (1838–1923), US-amerikanischer Politiker (Nevada)